La voce Assedio di Pondicherry (o Pondichéry) può fare riferimento alle seguenti voci:
L'assedio del 1748 durante la Prima guerra carnatica (parte della guerra di successione austriaca)
L'assedio del 1760-1761 nel corso della Terza guerra carnatica (parte della Guerra dei Sette anni)
L'assedio del 1778 nel corso della Guerra anglo-francese del 1778-1783
L'assedio del 1793 nel corso delle Guerre rivoluzionarie francesi

Pagine correlate
Battaglia di Pondicherry, scontro navale del 1759 nel corso della Terza guerra carnatica